«Поцелуй женщины-паука» (, ) — бразильско-американский драматический фильм 1985 года, снятый режиссёром Эктором Бабенко по сценарию Леонарда Шредера, основанном на одноимённом романе Мануэля Пуига. Главные роли в картине исполняют Уильям Хёрт, Рауль Хулия, Сония Брага, Жозе Левгой, Милтон Гонсалвес и Дениз Дюмон.

Сюжет 

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуал — за «недостойное поведение», другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившегося положения. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Актёрский состав 
 Уильям Хёрт — Луис Молина
 Рауль Хулия — Валентин Аррегуи
 Сония Брага — Лени Ламаисон / Марта / Женщина-паук
 Жозе Левгой — надзиратель
 Милтон Гонсалвес — офицер тайной полиции
 Мириам Пирес — мать Молины
 Нуно Леаль Майя — Гэбриел
 Фернандо Торрес — Америко
 Патрисио Биссо — Грета
 Эрсон Капри — Вернер
 Дениз Дюмон — Мишель
 Антонио Петрин — Косолапый
 Уилсон Грей — лакей
 Мигел Фалабелла — лейтенант

Награды и номинации 
 1986 — премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (Уильям Хёрт), а также 3 номинации: лучший фильм (Дэвид Уайзман), лучший режиссёр (Эктор Бабенко), лучший адаптированный сценарий (Леонард Шрэдер)
 1986 — 4 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая мужская роль — драма (Уильям Хёрт и Рауль Хулиа), лучшая женская роль второго плана (Сония Брага)
 1986 — премия BAFTA за лучшую мужскую роль (Уильям Хёрт)
 1986 — специальная премия «Независимый дух»
 1985 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую мужскую роль (Уильям Хёрт и Рауль Хулиа), а также попадание в десятку лучших фильмов года
 1985 — приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля (Уильям Хёрт), а также номинация на Золотую пальмовую ветвь

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы на португальском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы Бразилии 1985 года
Фильмы США 1985 года
Фильмы-драмы Бразилии
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Бразилии
Фильмы ЛГБТ-тематики Бразилии
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику трансгендерности
Фильмы о заключённых
Экранизации романов Аргентины
Фильмы — лауреаты премии «Независимый дух» за лучший иностранный фильм